Wallach steht für:

 Wallach, kastrierter Hengst 
 Wallach (Rheinberg), Ortsteil der Stadt Rheinberg in Nordrhein-Westfalen
 Wallach (Mondkrater), benannt nach Otto Wallach

Personen:
 Barbara Price Wallach (* 1946), US-amerikanische Altphilologin
 David Wallach (* 1946), israelischer Molekularbiologe
 Eli Wallach (1915–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Ellen Eliel-Wallach (1928–2019), Zeitzeugin und Überlebende der Shoah
 Erica Wallach (1922–1993), deutsche und US-amerikanische Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus und Opfer des Stalinismus
 George Wallach (1883–1980), britischer Langstrecken- und Crossläufer
 Hans Wallach (1904–1998), deutsch-amerikanischer Experimentalpsychologe
 Ira Wallach (1913–1995) US-amerikanischer Autor und Drehbuchautor
 Jehuda Wallach (1921–2008), israelischer Offizier und Militärhistoriker
 Joan Wallach Scott (* 1941), US-amerikanische Historikerin
 Jochanan Wallach (* 1945), israelischer Fußballspieler
 Joelle Wallach (* 1946), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 John Paul Wallach (1943–2002), US-amerikanischer Journalist
 Josef Wallach (1813–1878), deutscher Arzt
 Kate Wallach (1905–1979), deutschamerikanische Rechtsbibliothekarin
 Lori Wallach, US-amerikanische Rechtsanwältin und Globalisierungskritikerin
 Luitpold Wallach (1910–1986), US-amerikanischer Historiker und Judaist deutscher Herkunft
 Maud Barger-Wallach (1870–1954), US-amerikanische Tennisspielerin
 Nolan Russell Wallach (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Otto Wallach (1847–1931), deutscher Chemiker (Leuckart-Wallach-Reaktion)
 Peter Wallach (* 1938), deutscher Leichtathlet
 Richard Wallach (1816–1881), US-amerikanischer Schauspieler
 Steve Wallach (* 1945), US-amerikanischer Computer-Architekt
 Van Wallach (* 1947), US-amerikanischer Zoologe (Schlangen)

Siehe auch:

 Wallach-Umlagerung
 Walach
 Wallah